Gemechu ist der Familienname folgender Personen:

 Shitaye Gemechu (* 1980), äthiopische Marathonläuferin
 Tsehay Gemechu (* 1998), äthiopische Langstreckenläuferin